Sean Kelly è un nome di vari personaggi:

Sean Kelly – attore degli anni '50 – '60
Sean Kelly – ex ciclista irlandese
Sean Kelly – calciatore scozzese
Seán Kelly – politico irlandese
Sean Kelly – membro del gruppo musicale dei Samples 
Sean Kelly – membro del gruppo musicale Sixpence None the Richer